Pierwszy rząd księcia Wellington – urzędujący w latach 1828–1830
 Drugi rząd księcia Wellington – urzędujący w roku 1834